Haram kan syfta på följande:
 Haram – ett uttryck inom islamisk rättslära
 Haram (plats) – ett arabiskt ord som betyder "helgedom" eller "helig plats"
 Masjid al-Haram – en moské i Mecka, Saudiarabien
 Harams kommun - en tidigare kommun i Møre og Romsdal fylke, Norge